Альфре́до Гье́рра (; ) — уругвайский футболист, полузащитник, Олимпийский чемпион 1924 года, трёхкратный чемпион Южной Америки.

Биография 
Альфредо Гьерра родился 31 августа 1891 года в Монтевидео. За время своей карьеры футболиста выступал за «Дефенсор» (ныне — «Дефенсор Спортинг») и «Насьональ», но лучшие годы футболист провёл выступая за «Универсаль». Именно в тот период Альфредо вызывался в национальную сборную, в которой дебютировал 4 ноября 1923 в первой игре для уругвайцев в рамках чемпионата Южной Америки против сборной Парагвая (победа 2:0).

За три года в составе «Селесте» Гьерра выиграл три чемпионата Южной Америки и Олимпийские игры в Париже в 1924 году. Гьерра был участником финального матча Олимпиады, в котором Уругвай разгромил сборную Швейцарии со счётом 3:0. Последний матч за сборную Уругвая Альфредо провёл 28 октября 1926 года в предпоследнем матче чемпионата Южной Америки против сборной Боливии, который уругвайцы выиграли со счётом 6:0.

В 1912 году Альфредо Гьерра был в числе основателей клуба «Дефенсор», который с 1913 года стал пробиваться всё выше по лигам Уругвая. Однако в 1918 году команда решила выйти из числа членов Ассоциации футбола Уругвая, и Гьерра был вынужден покинуть команду.

У Альфредо, также как у его брата Адольфо и двоих других игроков «Дефенсора» тех лет, был особый физический дефект правого глаза, из-за чего команда получила прозвище «Одноглазые» (). В настоящий момент это одно из главных прозвищ «Дефенсор Спортинга», наряду с «фиолетовыми».

В 1973 году, во время просмотра игры родного «Дефенсора», Альфредо Гьерра получил инфаркта и месяц спустя, 16 ноября, умер в больнице в возрасте 82 лет. В его честь названа одна из главных трибун домашней арены «Дефенсора» Луис Франсини.

Титулы и достижения 
 Олимпийский чемпион (1): 1924
 Чемпион Южной Америки (3): 1923, 1924, 1926

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Национальной почтовой администрации Уругвая
 Краткая биография в разделе об идолах на сайте болельщиков «Дефенсор Спортинга»

Футболисты Уругвая
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Уругвая
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Универсаль» Монтевидео